En Pologne, Święcica peut désigner :

 dans la voïvodie de Lublin
 Święcica, un village.

 dans la voïvodie de Sainte-Croix
Święcica, un village du powiat de Sandomierz,
 Święcica, un village du powiat de Staszów.

dans la voïvodie de Mazovie
Święcica, ancien nom de Wola Klasztorna du powiat de Kozienice.